Вильде-Родах () — река в Германии, протекает по земле Бавария. Длина реки — 21,92 км, площадь водосборного бассейна — 107,47 км².

Течение

Примечания 

Притоки Родаха (приток Майна)
Реки Баварии